Дон Сигел (; 26 октября 1912 — 20 апреля 1991) — американский кинорежиссёр и продюсер.

Биография 
Дон Сигел родился в Чикаго в еврейской семье, окончил Колледж Иисуса в Кембриджском университете. Начал карьеру в кино как монтажёр на студии «Warner Brothers».

В 1945 году стал режиссёром двух короткометражных фильмов. В 1956 году вышла признанная позже классической научно-фантастическая лента «Вторжение похитителей тел». Сигел работал с Элвисом Пресли («Пылающая звезда»), со Стивом Маккуином («Ад для героев») и Ли Марвином («Убийцы»). На рубеже 1960-х—1970-х годов вышло несколько успешных работ с Клинтом Иствудом, в том числе полицейский боевик «Грязный Гарри». Сигел повлиял на Иствуда-режиссёра, который посвятил свой фильм «Непрощённый» Сигелу и Серджо Леоне.

В 1948—1953 годах Сигел был женат на актрисе Вивеке Линдфорс, в 1952 году родившей ему сына Кристофера Табори, который впоследствии станет актёром и телережиссёром. В 1957 году женился на Доу Аведон, у них было четверо детей. Сигел умер в Нипомо (Калифорния) от рака в возрасте 78 лет.

Фильмография

Режиссёр 
 1945 — Звезда в ночи / Star in the Night
 1945 — Гитлер жив! / Hitler Lives!
 1946 — Вердикт / The Verdict
 1949 — Night Unto Night
 1949 — Большой обман / The Big Steal
 1952 — Нет времени на цветы / No Time for Flowers
 1952 — Дуэль на Сильвер-Крик / The Duel at Silver-Creek
 1952—1953 — Доктор / The Doctor
 1953 — Считайте часы / Count the Hours
 1953 — China Venture
 1954 — Личный ад 36 / Private Hell 36
 1954 — Бунт в тюремном блоке № 11 / Riot in Cell Block 11
 1955 — An Annapolis Story
 1955 — Frontier
 1956 — Преступность на улицах / Crime in the Streets
 1956 — Вторжение похитителей тел / Invasion of the Body Snatchers
 1957 — Малыш Нельсон / Baby Face Nelson
 1958 — Линейка / The Lineup
 1958 — Контрабандисты оружия / The Gun Runners
 1958 — Испанский роман / Spanish Affair
 1959 — Adventure Showcase
 1959 — Край вечности / Edge of Eternity
 1959 — Hound-Dog Man
 1960 — Театр Алкоа / Alcoa Theatre
 1960 — Пылающая звезда / Flaming Star
 1961 — Автобусная остановка / Bus Stop
 1962 — Ад для героев / Hell Is for Heroes
 1963 — The Lloyd Bridges Show
 1963 — Breaking Point
 1963—1964 — Сумеречная зона / The Twilight Zone
 1964 — Destry
 1964 — The Hanged-Man
 1964 — Убийцы / The Killers
 1965 — Конвой / Convoy
 1965 — Легенда о Джесси Джеймсе / The Legend of Jesse James
 1967 — Незнакомец в бегах / Stranger on the Run
 1968 — Мэдиган / Madigan
 1968 — Блеф Кугана / Coogan’s Bluff
 1969 — Смерть стрелка / Death of a Gunfighter
 1970 — Два мула для сестры Сары / Two Mules for Sister Sara
 1971 — Обманутый / The Beguiled
 1971 — Грязный Гарри / Dirty Harry
 1973 — Чарли Вэррик / Charley Varrick
 1974 — Чёрная ветряная мельница / The Black Windmill
 1976 — Самый меткий / The Shootist
 1977 — Телефон / Telefon
 1979 — Побег из Алькатраса / Escape from Alcatraz
 1980 — Грубая огранка / Rough Cut
 1982 — Сглазили! / Jinxed!

Продюсер 
 1959 — Край вечности / Edge of Eternity
 1964 — Убийцы / The Killers
 1965 — Конвой / Convoy
 1965—1966 — Легенда о Джесси Джеймсе / The Legend of Jesse James
 1968 — Блеф Кугана / Coogan’s Bluff
 1971 — Грязный Гарри / Dirty Harry
 1971 — Обманутый / The Beguiled
 1973 — Чарли Вэррик / Charley Varrick
 1974 — Чёрная ветряная мельница / The Black Windmill
 1979 — Побег из Алькатраса / Escape from Alcatraz

Награды и номинации 
 Премия Гильдии режиссёров Америки (1955)
 Лучшая режиссура в полнометражном фильме («Бунт в тюремном блоке № 11») — номинация
 Кинофестиваль в Теллуриде (1987)
 Серебряный медальон за достижения
 Премия Гильдии кинокритиков Лос-Анджелеса
 Награда за достижения в карьере

Примечания

Ссылки 
 Дон Сигел на сайте Senses of Cinema
 An Academy Salute to Don Siegel, With Curtis Hanson and Clint Eastwood

Режиссёры фильмов нуар
Режиссёры вестернов
Умершие от рака
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Джизус-колледжа (Кембридж)
Похороненные в Калифорнии